Vyskov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Výškov, ort, Ústí nad Labem, 
 Vyškov (ort i Tjeckien), Södra Mähren, Okres Vyškov, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar